Hr. Ms. Isaac Sweers è il nome di due unità navali della Koninklijke Marine intitolate all'ammiraglio olandese Isaac Sweers (1622-1673):
  – cacciatorpediniere della classe Gerard Callenburgh, entrato in servizio il 29 maggio 1941 ed affondato il 3 novembre 1942
  – fregata della classe Van Speijk, entrata in servizio il 5 maggio 1965, venduta all'Indonesia e ribattezzata Karel Satsuitubun, attualmente in servizio